Eggius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Eggius Ambibulus, römischer Konsul 126
 Lucius Eggius Marullus, römischer Konsul 111
 Lucius Cossonius Eggius Marullus, römischer Politiker und Senator